Franzpetrakia är ett släkte av svampar. Franzpetrakia ingår i familjen Ustilaginaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar